Miejscowości w Australii:
 Paxton – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Paxton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Paxton – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Walton
 Paxton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Paxton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Paxton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Keith
Gminy w USA:
 Paxton (ang. Paxton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
 Paxton (ang. Paxton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Paxton (ang. Paxton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Paxton (ang. Paxton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
Zwierzęta:
 Paxton – rodzaj ryby z jedynym jego przedstawicielem Paxton concilians